Get It (Dave Edmunds), album van Dave Edmunds uit 1977
 Get It (Paul McCartney en Carl Perkins), een nummer uit 1982
 Get It (Michael Jackson en Stevie Wonder), een in 1989 uitgebracht nummer